Der Ausdruck Gemination (lateinisch , verdoppeln) bezeichnet:

 die Verdoppelung von Konsonanten im Wort oder als rhetorische Figur die Wiederholung von Worten im Satz, siehe Gemination (Sprache)
 in der Zahnmedizin eine unvollständige Teilung von Zähnen, siehe Gemination (Zahnmedizin)
 

Siehe auch: